De Europese kampioenschappen kortebaanzwemmen 2005 werden van donderdag 8 tot en met zondag 11 december 2005 georganiseerd in het Polo-Natatorio-Bruno-Bianchi in het Italiaanse Triëst. De negende editie van het toernooi stond onder auspiciën van de Europese zwembond LEN.

Uitslagen

Donderdag 8 december

Vrijdag 9 december

Zaterdag 10 december

Zondag 11 december

Wereldrecords in Triëst

Europese records in Triëst

Medailleklassement

2005
Zwemmen in 2005
Zwemmen in Italië
Triëst
Sport in Friuli-Venezia Giulia
Kortebaanzwemmen